Sessé kan som auktorsförkortning betyda:

 Martín Sessé y Lacasta

Auktorsförkortningar